ETP est un sigle qui peut signifier :
 équivalent temps plein, en évaluation d'une charge de travail ou d'une capacité de travail  ;
 évapotranspiration potentielle ;
 établissement de travail protégé ;
 éducation thérapeutique du patient ;
 ETP Transmission AB, une entreprise suédoise spécialisée dans les manchons de connexion mécaniques ajustés par pression hydraulique, dits manchons ETP ;
 Exchange-traded product, dans le domaine financier ;
 Engineering & Technology Policy, un programme de master organisé par l'Ecole Nationale d'ingénieurs de Tunis.

ETP est utilisé avec un patronyme pour désigner les ingénieurs ESTP.